Usui puede referirse a:

Geografía
Usui (Senegal), un pueblo de la región de la Casamanza, en Senegal

Personas
Un apellido japonés. Se puede escribir 臼井 o 碓井, según la familia concreta. Usui es el apellido de:
 Usui Kaoru, n. 1916, fotógrafo.
 Mikao Usui, 1865–1926, fundador del reiki.
 Usui Sadamitsu, guerrero.
 Usui Yoshimi, 1905–1987, autor y crítico.
 Usui Yoshito, 1958–2009, dibujante de manga.

Apellidos japoneses